Der Begriff Linienzug steht für:
 eine zusammenhängende Folge von Linien, siehe Polygonzug (Mathematik)
 eine aus Geradenstücken zusammengesetzte Messlinie, siehe Polygonzug (Geodäsie)
 einen Linienzug bei der Eisenbahn, siehe auch Zug oder Verkehrslinie